Израильская Премьер-лига 2003/2004 — 52-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 13 сентября 2003 года и закончился 22 мая 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2003/2004
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2003 году
Спорт в Израиле в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004